4D — абревіатура (від  — четвертий вимір, чотиривимірний), може означати:

 4D-кіно
 Чотиривимірний простір
Графіка:
 Cinema 4D — програмний пакет для створення тривимірної графіки та анімації.

Див. також 
 розмірність простору
 2D•3D
 час